DiLauro oder Di Lauro ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Di Lauro (* 1980), italienisches Mafiamitglied 
 Paolo Di Lauro (* 1953), italienischer Mobster; Anführer der Camorra
 Ray DiLauro (* 1979), italo-amerikanischer Eishockeyspieler